Liquidator steht für:
 eine zur Auflösung eines Unternehmens bestellte Person, siehe Liquidation#Liquidator
 eine Person, die nach der Katastrophe von Tschernobyl an der Eindämmung des Unglücks beteiligt war, siehe Liquidator (Tschernobyl)
 jemanden, der berufsmäßig andere Personen tötet, siehe Auftragsmord
 einen US-amerikanischen Spielfilm, siehe Der Liquidator

Siehe auch:
 Liquidation (Begriffsklärung)
 Liquidierung